Финал Кубка Испании по футболу 1993 года — 89-й финальный матч Кубка Испании, который прошел 26 июня на Месталье в Валенсии. В финале Реал Мадрид обыграл Реал Сарагосу со счетом 2:0 и выиграл свой 17-й титул.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
 Отчет на footballdatabase.eu
  Отчет на linguasport.com

1993
Матчи ФК «Реал Мадрид»
Футбол в Европе в 1993 году
Матчи ФК «Реал Сарагоса»
События 26 июня
Июнь 1993 года
Спортивные соревнования в Валенсии
Спорт в Испании в 1993 году